Chinese Volleyball League 2002-2003 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2002-2003 – torneo di pallavolo maschile